Ana Karenjina, roman Lava Nikolajeviča Tolstoja
Ana Karenjina (1911.), ruski kratki film prema Tolstojevom romanu
Ana Karenjina (1914.), ruski film prema Tolstojevom romanu
Ana Karenjina (1935.), američki film prema Tolstojevom romanu, glumi Greta Garbo
Ana Karenjina (1948.), britansko-talijanski film prema Tolstojevom romanu, glumi Vivien Leigh
Ana Karenjina (1975.), ruski film prema Tolstojevom romanu, baletna inačica koju izvodi Boljšoj teatr, koreografija i gl. uloga Maja Pliseckaja 
Ana Karenjina (1997.), američki film prema Tolstojevom romanu, glume Sophie Marceau i Sean Bean
Ana Karenjina (2012.), britanski film prema Tolstojevom romanu, glume Keira Knightley i Jude Law
Načelo Ane Karenjine
M/S Anna Karenina